Froidure est un patronyme porté par:
 Édouard Froidure (1899-1971), un prêtre belge, fondateur de l'œuvre des Petits riens.
 Le parc Abbé Froidure, est un jardin public de Bruxelles.
 Nicolas André Marie Froidure (1765-1794), une personnalité de la Révolution française

Homonymie de patronyme